San Carlos ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 San Carlos de Bariloche, siehe Bariloche
 San Carlos (Buenos Aires)
 San Carlos (Corrientes)
 San Carlos (Mendoza)
 San Carlos (Salta)
 San Carlos (Santiago del Estero)
 Departamento San Carlos (Mendoza)
 Departamento San Carlos (Salta)

in Bolivien:
 San Carlos (Ichilo)
 Municipio San Carlos (Santa Cruz), Landkreis im Departamento Santa Cruz

in Brasilien:
 São Carlos, Provinz São Paulo

in Chile:
 San Carlos (Chile)

in Costa Rica:
 San Carlos (Kanton), Kanton in der Provinz Alajuela

in Ecuador:
 San Carlos (Guayas), Ort und Parroquia rural im Kanton Naranjal, Provinz Guayas
 San Carlos (Los Ríos), Ort und Paroquia rural im Kanton Quevedo, Provinz Los Ríos
 San Carlos (Orellana), Ort und Parroquia rural im Kanton La Joya de los Sachas, Provinz Orellana
 San Carlos (Zamora Chinchipe), auch San Carlos de las Minas, Ort im Kanton Zamora, Provinz Zamora Chinchipe

in El Salvador:
 San Carlos (El Salvador)

in Kolumbien:
 San Carlos (Antioquia)
 San Carlos (Córdoba)

in Mexiko:
 San Carlos (Aguascalientes)
 San Carlos (Coahuila)
 San Carlos (Puebla)
 San Carlos (Sonora)
 San Carlos (Tamaulipas)
 Municipio San Carlos (Tamaulipas), Verwaltungseinheit des Bundesstaates Tamaulipas

in Nicaragua:
 San Carlos (Nicaragua)

in Paraguay:
 San Carlos (Paraguay), Verwaltungseinheit im Departamento Concepción

auf den Philippinen:
 San Carlos (Pangasinan)
 San Carlos (Negros Occidental)

in Spanien:
 Sant Carles de la Ràpita (San Carlos de la Rápita) in Katalonien
 Sant Carles de Peralta auf Ibiza, Balearen

in Uruguay:
 San Carlos (Uruguay)

in den Vereinigten Staaten:
 San Carlos (Kalifornien)
 San Carlos (Arizona)
 San Carlos (Texas)

in Venezuela:
 San Carlos (Cojedes) im Bundesstaat Cojedes
 San Carlos de Río Negro, Hauptort des Municipio Río Negro, Amazonas
 San Carlos del Zulia, Verwaltungssitz des Bezirks Colón im Bundesstaat Zulia

auf den britischen Falklandinseln:
 San Carlos (Falklandinseln) auf Ostfalkland
 Port San Carlos auf Ostfalkland

San Carlos steht für:
 San Carlos (Fluss) in Costa Rica
 San Carlos (Rennstrecke) in Venezuela
 San Carlos (Verne), Kurzgeschichte des französischen Autors Jules Verne
 San Carlos (Vulkan) in Äquatorialguinea
 San Carlos Apache, Stammesgruppe, siehe Westliche Apachen
 Estrecho de San Carlos, Wasserstraße, siehe Falklandsund
 San Carlos (Schiff, 1720), ursprünglich englisches 80-Kanonen-Linienschiff Cumberland, das ab 1720 in österreichischen bzw. kaiserlichen Diensten stand

Siehe auch:
 San-Carlos-Orden, mexikanischer Damenorden
 San Carlos Point, Landspitze der James-Ross-Insel, Antarktis
 Academia de San Carlos, mexikanische Kunstakademie
 San Carlos Hotel
 San Carlo
 Sant Carles